Заборка — название населённых пунктов в России:

 Заборка — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Заборка — деревня в Викуловском районе Тюменской области.